Гай Генуций Клепсина () — римский политический деятель III века до н. э.

Возможно, его братом был консул 271 года до н. э. Луций Генуций Клепсина. В 276 году до н. э. Гай был избран консулом вместе с Квинтом Фабием Максимом Гургитом. Их консульство было отмечено эпидемией чумы в Риме. Второй раз Клепсина стал консулом в 270 году до н. э. вместе с Гнеем Корнелием Блазионом.

Литература